Коритко Роман Федорович — український письменник, член Національної спілки письменників України з 17.01.1990
 Коритко Еміль Станіславович — науковець-галичанин

Українські прізвища
Коритки